Дарья Леонидовна Виролайнен (урождённая Резцова; ) — российская биатлонистка. Член женской сборной по биатлону. Мастер спорта России международного класса по биатлону.

Бронзовый призёр чемпионата Европы по биатлону 2014 года в гонке преследования, победитель Универсиады-2011 в индивидуальной гонке.

Серебряный призёр Чемпионата России 2017 года  в спринте.

Семья 
Дарья Виролайнен — старшая дочь известной биатлонистки и лыжницы Анфисы Резцовой и тренера по биатлону Леонида Резцова. У Дарьи есть 3 младших сестры: Кристина, Василиса и Мария. В 2007 году она вышла замуж за белорусского лыжника Романа Виролайнена и родила сына Даниэля.

5 марта 2019 года родился второй сын Алекс-Кристиан.

Спортивная карьера

Молодёжные достижения

Российские соревнования 
Победитель масс-старта на чемпионате России в 2015 году. На этом же чемпионате в 2015 году дважды стала серебряным призёром (в преследовании и в эстафете) и бронзовым призёром в спринте.

Кубок мира 
3 марта 2014 года Виролайнен была включена в состав сборной России на седьмой этап Кубка мира 2013/2014 в Поклюке. Спринтерская гонка в Поклюке стала для неё дебютной в Кубке мира, и она сенсационно финишировала на втором месте, уступив только австрийке Катарине Иннерхофер, которая ранее никогда не попадала даже в топ-20 на этапах Кубка мира. 24 января 2015 года Виролайнен завоевала свой второй подиум в гонках на Кубке мира — она стала второй в гонке преследования на этапе в итальянском Антхольце, уступив только Дарье Домрачевой.

Сводная статистика в Кубке мира
Вторые места в гонках

Статистика на Кубке мира

Примечания 

Биатлонисты России